Ursus S.A. – polski producent ciągników i maszyn rolniczych, dawniej "Pol-Mot Warfama"
 DKS Dobre Miasto – klub sportowy w Dobrym Mieście, dawniej "Warfama" Dobre Miasto.